Het seizoen 2013/14 is het 22ste seizoen dat om het landskampioenschap van Armenië in het voetbal wordt gestreden. Sjirak Gjoemri treedt dit seizoen aan als titelverdediger.

De clubs spelen twee keer een volledige competitie tegen elkaar. De eerste competitie begon op 3 augustus 2013 en duurde tot 30 november 2013. De tweede competitie begon na de winterstop op 1 maart 2014 en eindigde op 18 mei 2014.

Eindstand

Uitslagen 

Voetbal in Armenië
Competitievoetbal 2013/14
Sportevenement in Armenië